Marinkovci, naselje u općini Bosansko Grahovo, BiH
 Marinkovci (krško polje), krško polje u BiH